Sbrzesny ist der Familienname folgender Personen:
 Lilo Sbrzesny, Kostümbildnerin
 Peter Sbrzesny (1924–2012), deutscher Kameramann und Autor
 Raphael Sbrzesny (* 1985), deutscher Künstler und Professor
 Walter Sbrzesny (1896–1995), deutscher Ingenieur, Oberbaurat und Autor